Приста́вкин — русская фамилия. 

Известные носители:
 Приставкин, Анатолий Игнатьевич (1931—2008) — русский писатель, общественный деятель.
 Приставкин, Валентин Степанович (1931—2004) — спортсмен-конькобежец, преподаватель, тренер.
 Приставкин, Николай Яковлевич (1922—1993) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Приставка
 Пристайко
 Пристай